Sampayo puede referirse a:

Santo
San Payo, San Paio o San Pelayo, que puede referirse a cualquiera de los santos que llevan el nombre de Payo, Paio o Pelayo, pero que suele referirse habitualmente a Pelayo mártir.

Apellido
Diego Teixeira Sampayo
Carlos Sampayo
Ben Sampayo
Aníbal Sampayo
Ramon Antonio Sampayo Ortiz

Topónimo
Puente Sampayo
La Estrada (San Payo)

Arte y cultura
Aníbal Sampayo (álbum)